Dobrna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dobrná (ort), Ústí nad Labem, 
 Dobrná (berg), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar